est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, il est le gardien du pilier de l'Océan Atlantique Sud. Particularité étrange, il est le seul des généraux à avoir grandi dans un pays sans contact avec l'océan. L'explication réside probablement dans le fait qu'il soit autrichien, comme Mozart, auteur de l'opéra "La flûte enchantée" (la flûte est l'arme de Sorrento).

Le messager de Poséidon 
(Attention ! L'apparition de Sorrento diffère selon la version manga et la version animé)

Manga : Sorrento apparait après la bataille du Sanctuaire, à l'hôpital où sont soignés les Chevaliers de Bronze après leurs difficiles combats dans les douze temples du Sanctuaire. Envoyé pour tuer les chevaliers affaiblis, Sorrento est néanmoins stoppé à temps par Aldébaran, chevalier d'or du Taureau, présent sur place afin de les protéger. 
Malheureusement pour le chevalier d'or, il ne fut pas de taille face au Général Marinas et sa flûte. Tentant de résister aux attaques de Sorrento en se crevant les tympans, il sera mis en échec et ne devra la vie qu'à l'apparition soudaine d'Athéna qui demandera alors à Sorrento de l'accompagner jusqu'à son maître, le Dieu des Océans.

Animé : Sorrento apparaît à la fin du "Chapitre Asgard", où il révèle que Poséidon est à l'origine du changement de caractère de la Prêtresse de Polaris via l'anneau maudit des Niebelungen. Le dernier guerrier divin, Siegfried, décidera d'engager le combat contre le Général Marinas mais ne sera pas de taille. Il se crèvera les tympans afin de résister au son de la flûte de Sorrento mais sans succès. Finalement, le guerrier Divin d'Alpha déclenchera une attaque suicide pour venir à bout de son adversaire, le ceinturant en faisant exploser son cosmos. Mais Sorrento parvient in extremis à échapper à la mort.

Une révélation surprenante 
Particulièrement redoutable, Sorrento se battra contre le chevalier de Bronze Shun d'Andromède, mais renoncera temporairement à le tuer après avoir entendu le chant de la Déesse Athéna, détenue prisonnière dans le Pilier Central de l'Empire... Fidèle à Poséidon, Sorrento reprend le combat afin de pouvoir aller ensuite aider son maître qui est attaqué. Il réussit à briser les chaînes et l'armure d'Andromède (il est le seul Marinas à avoir réussi cela). Shun tente de le convaincre de renoncer au combat, se refusant à tuer quelqu'un qui possède une belle âme ("Le son de la flûte pourrait émouvoir n'importe qui, et seule une personne pourvue d'une belle âme en est capable"). Mais Sorrento continue le combat et Shun doit se résoudre à déclencher sa "Nebula Storm". Il peut ensuite détruire le pilier de l'Atlantique Sud.

Sorrento réussit toutefois à survivre à cette attaque (il est le seul de toute la série à être emporté par celle-ci sans en mourir). Il sera ensuite secrètement témoin de la discussion entre Kanon et Ikki, au cours de laquelle Kanon révèle sa véritable identité ainsi que ses intentions et ses rêves de conquête mis en place depuis 13 ans... Se rendant compte que tous les Généraux ainsi que Poséidon lui-même ont été trompés par Kanon, Sorrento refuse que la guerre entre Athéna et Poséidon se prolonge et laisse Ikki détruire le pilier de l'Atlantique Nord... Il quitte les lieux peu de temps après Ikki, jugeant Kanon trop méprisable par ses manipulations pour qu'il soit encore un adversaire digne de ce nom.

Il sortira vivant du "Chapitre Poséidon" et on retrouvera le général Marinas à l'issue du « Chapitre Hadès » aux côtés de Poséidon qui prêtera main-forte aux chevaliers d'Athéna en leur envoyant les armures d'or afin de vaincre Hadès.

Bien que Kanon est le dirigeant principal de la bataille des océans, Sorrento est certainement le serviteur le plus proche de l'empereur des mers et plausiblement l'un des personnages les plus puissants de toute la série, car hormis le fait de ne pas avoir été tué par la tempête d'Andromède, il engage un nouveau combat contre Kanon prenant d'office l'avantage avant d'être interrompu par Ikki lui demandant de ne pas le supprimer pour lui demander où se trouve l'urne d'Athéna. Enfin, un autre fait prouve sa grandeur de combattant, il est le seul et unique à survivre à une attaque suicide, qui plus est lancée par Siegfried de Dubhe, le plus terrible guerrier divin.

Écaille 
L'écaille de Sorrento représente la sirène, créature mythologique malfaisante mi-femme, mi-oiseau qui attirait les marins à l'aide de son chant afin de les noyer ou les dévorer.

Techniques 
 Dead End Symphony
 Dead End Climax
 Barrière Circulaire (Bouclier le protégeant des attaques, en faisant un cercle avec la flûte).

Voix 
Dans la version originale, Sorrento est doublé par Shioya Yoku. Dans la version française, il est doublé par Henry Djanik (épisode 96, 97 et 100), Yann Pichon (chapitre Elysion) et Éric Legrand.

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction autrichien